El término lengua franca (o lingua franca) puede referirse a:

 lengua franca;
 Lingua franca (sabir)
 Lingua Franca, una antigua revista americana;